

Personen
 Goldman (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
Bo Goldman (1932), een Amerikaans scenarioschrijver
 Emma Goldman (1869-1940), een Amerikaans activist, anarchist en feminist
 Jean-Jacques Goldman (1951), een Frans singer-songwriter en zanger
 William Goldman (1931-2018), een Amerikaans scenarioschrijver en romanschrijver

Overig
Goldman Sachs, een Amerikaanse bank
 Myron Goldman, een personage uit Tour of Duty